Il doppio dell'ASB Classic 1988 è stato torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Anna-Maria Fernández e Julie Richardson erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Fernandez con Louise Field e la Richardson con Belinda Cordwell.

La Cordwell e la Richardson hanno perso nel 2º turno contro Emmanuelle Derly e Ann Devries.

La Fernandez e la Field hanno perso in semifinale contro Cammy MacGregor e Cynthia MacGregor.

Patty Fendick e Jill Hetherington che hanno battuto in finale 6–2, 6–1 Cammy MacGregor e Cynthia MacGregor.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gretchen Magers /  Candy Reynolds (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Michelle Jaggard-Lai (semifinali)
 Belinda Cordwell /  Julie Richardson (secondo turno)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (campionesse)

 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (finale) 
 Carin Bakkum /  Marianne van der Torre (quarti di finale) 
 Anna-Maria Fernández /  Louise Field (semifinali) 
 Lea Antonoplis /  Beverly Bowes (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1988